Bauerntanz ist die Bezeichnung für:

 Bauerntanz, eine barocke Fachwerkverzierung
 Bauernpolka, siehe Bauerntanz (Tanz)
 ein Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren, siehe Der Bauerntanz
 Bauerntänze heißen die Kompositionen verschiedener Komponisten, z. B.
 Béla Bartók: 15 ungarische Bauerntänze (1914–1918)
 Edvard Grieg: Bauerntänze (Slåtter) op. 72 
 Italienischer Bauerntanz ist eine Filmsequenz im deutschen Kompilationsfilm Wintergartenprogramm der Gebrüder Skladanowsky aus dem Jahr 1895